Его́р Генна́дьевич Бара́нов (, СССР) — российский актёр, оператор, ,  и продюсер. Обладатель премии «» (2019) в категории «Лучший телефильм или мини-сериал».

Биография 

Родился 3 декабря 1988 года в Екатеринбурге. В 2006 году поступил во Всероссийский государственный институт кинематографии на режиссёрский факультет, обучался в мастерской С. А. Соловьёва и В. Д. Рубинчика. В 2011 году окончил вуз с красным дипломом.

В 2012 году вышел режиссёрский дебют Баранова, «Самоубийцы», с Евгением Стычкиным, Алексеем Воробьёвым и Оксаной Акиньшиной.

В 2012 году Егор Баранов, выпустивший на тот момент эксцентрическую комедию «Соловей-разбойник» с Иваном Охлобыстиным в главной роли, получил за свою ленту приз зрительских симпатий в рамках Выборгского кинофестиваля.

Триллер «Саранча», снятый режиссёром, вышел на российские экраны в 2015 году. В главных ролях задействованы Паулина Андреева и Пётр Фёдоров.

В 2015 году вышел телесериал от продюсеров Александра Цекало и Александра Котта «Фарца», созданный Егором Барановым, а также снятый им же «японский православный вестерн» с участием Ивана Охлобыстина «Иерей-Сан».

В 2016 году режиссёр снял психологический телесериал «Sпарта» с Артёмом Ткаченко и Александром Петровым, а в 2017 году состоялась премьера его мистического фильма «Гоголь. Начало» с Александром Петровым в главной роли, первый из киносериала «Гоголь».

В 2019—2020 годах вышла картина Баранова «Аванпост» в виде фильма, а позже сериальной версии на телеканале ТВ-3, повествующая о будущем, где в результате неустановленного катаклизма жизнь осталась только в западной части России и некоторых странах СНГ. Главные роли в фильме исполнили Пётр Фёдоров и Алексей Чадов.

20 мая 2021 года писатель Д. А. Глуховский на своей странице в социальной сети Инстаграм сообщил, что занимается написание сценария предстоящего фильма «Метро 2033», выход которого на экраны назначен на январь 2024 года, а режиссёром выступит Баранов.

В марте 2022 г. уехал в США.

Фильмография 
  2007 – «Где вы, парни?» - клип на одноименную песню группы «Чайф»
Режиссёр и оператор – Егор Баранов

2007 – «Сука» клип на одноименную песню Сергея Шнурова
Режиссёр и оператор – Егор Баранов

2007 – «Смотри, как умирают дети» документальный фильм. Продолжительность 10 мин.
Режиссёр и оператор – Егор Баранов

2007 – «Жить осталось ровно половину» документальный биографический фильм. Продолжительность 8 мин.
Режиссёр и оператор – Егор Баранов

 Зёрна (короткометражка) (2007)
 «Самоубийцы» (2012, также сценарист и продюсер)
 «Соловей-разбойник» (2012)
 «Саранча» (2013)
 «Иерей-Сан» (2015)
 «Фарца» (2015)
 «Гоголь. Начало» (2017)
 «Гоголь. Вий» (2018)
 «Гоголь. Страшная месть» (2018)
 «Sпарта» (2018)
 «Ёлки последние» (2018)
 «Аванпост» (2019)
 «Гоголь» (2019)
 «Аванпост» (2020)
 «Метро 2033» (2024) (заморожен)
 «Воскресшие» (в производстве)

Награды и номинации 
 2019 — Премия «Золотой орёл» в номинации лучший телефильм или мини-сериал (телесериал «Sпарта»).

Примечания 

Выпускники ВГИКа
Кинорежиссёры России
Кинорежиссёры XXI века
Кинорежиссёры фильмов ужасов